Naselja u Hrvatskoj:
 Donji Hrastovac, naselje u sastavu općine Sunja, nekoć iskazivano samo pod imenom Hrastovac
 Gornji Hrastovac, naselje u sastavu općine Majur
 Hrastovac (Garešnica), naselje u općini Garešnica
 Hrastovac (Vuka), naselje u općini Vuka

Naselja u Bosni i Hercegovini:
 Hrastovac (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj